Елісе Мертенс і Менді Мінелла були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Валерія Савіних і Марина Заневська виграли титул, у фіналі перемігши Хлое Паке і Полін Пармантьє з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Open de Limoges, парний розряд
Open de Limoges